Wilson Enrique Pérez Pérez (Barranquilla, 9 de agosto de 1967), conhecido apenas por Wilson Pérez, é um ex-futebolista colombiano.

Carreira
Pérez jogou a maior parte de sua carreira, que durou quinze anos, no América de Cali, estreando na equipe principal em 1987. Pelos Diablos Rojos, jogou 230 partidas e marcou 16 gols.

Passaria também por Deportivo Unicosta, Independiente de Medellín e Millonarios. Encerrou sua carreira em 2001, no Junior Barranquilla, time de sua cidade natal.

Entretanto, Pérez ensaiaria um retorno ao futebol no Columbus Crew, mas não teve uma sequência de jogos no time, e encerrou de vez a carreira aos 34 anos.

Seleção Colombiana
A estreia de Pérez com a camisa da Seleção Colombiana aconteceu em maio de 1989, em um jogo contra o Peru. Foi convocado para a Copa América do mesmo ano, mas terminaria preterido nas convocações para a Copa de 1990 e da Copa América de 1991. Voltaria a disputar uma competição de seleções em 1993, disputando sua segunda Copa América.

Esteve também entre os 22 jogadores chamados por Francisco Maturana para a disputa da Copa de 1994, torneio o qual Los Cafeteros chegaram a ser creditados como favoritos ao título. Entretanto, Pérez, que disputaria os três jogos da Seleção, naufragaria junto com a Colômbia na primeira fase.

Após não-convocações para as Copas América de 1995 e 1997, Pérez resolveu abandonar a equipe. Entre 1989 e 1997, disputou 57 partidas, marcando três gols.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Colômbia
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1994
Naturais de Barranquilla